Провинција Ава може се односити на две различите провинције у Јапану.
 Провинција Ава (Хоншу)
 Провинција Ава (Шикоку)